Desa Cibening kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibening (administrativ by i Indonesien, lat -6,49, long 107,47), Jawa Barat, 
 Desa Cibening (administrativ by i Indonesien, lat -6,35, long 107,06), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar